Kettenlinie steht für:
 die mathematische Beschreibung des Durchhangs einer Kette oder eines Seils, siehe Kettenlinie (Mathematik)
 den genormten Abstand einer Fahrradkette zur Symmetrieebene des Fahrradrahmens, siehe Fahrradkette #Kettenlinie